Geraldo da Silva, ex calciatore brasiliano
Geraldo Dutra Pereira, ex calciatore brasiliano
Geraldo Gonçalves dos Santos, ex calciatore brasiliano